Gradovi u Rumunjskoj:
 Lipova (Arad, Rumunjska), županija Arad
 Lipova (Bacău, Rumunjska), županija Bacău

Gradovi u Slovačkoj:
 Lipova (Nitra, Slovačka), regija Nitra
 Lipova (Prešov, Slovačka), regija Prešov

Srbija:
 Lipova (Vrnjačka Banja, Srbija), naselje u općini Vrnjačka Banja